Das JSM Challenger of Champaign-Urbana 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 19. November 2011 in Champaign (Illinois) stattfand. Es war als Teil der ATP Challenger Tour 2011, die zehnte Auflage des Turniers, und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es für das Einzelturnier eine Qualifikationsrunde, in der aus 16 Teilnehmern vier Startplätze ermittelt wurden. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte US-Amerikaner Alex Kuznetsov, der den an Position vier gesetzten Südafrikaner Rik De Voest in zwei Sätzen besiegte. Es war Kuznetsovs dritter Titel auf Challenger-Ebene und sein einziger Titel der Saison. Vorjahressieger Alex Bogomolov junior trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Einzelfinalist De Voest gelang in der Doppelkonkurrenz an der Seite seines Landsmannes Izak van der Merwe an Position vier gesetzt im Gegensatz zum Einzel der Finalsieg. Sie bezwangen dort die topgesetzten Martin Emmrich und Andreas Siljeström im Match-Tie-Break. Dadurch gelang van der Merwe die Verteidigung seines Titels vom Vorjahr, den er zusammen mit Raven Klaasen gewonnen hatte. Klaasen scheiterte dieses Jahr mit seinem neuen Partner John Paul Fruttero im Halbfinale. Auch De Voest konnte nach 2006 zum zweiten Mal das Doppelturnier von Champaign gewinnen. Es war außerdem sein dritter Titel der Saison auf Challenger-Ebene und sein 33. Karrieretitel in dieser Kategorie, für van der Merwe der zwölfte Challenger-Titel seiner Karriere und der vierte der Saison. Es war das vierte Turnier, das sie zusammen gewannen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Champaign (Illinois)